Platte kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Platte (berg i Italien), Trentino-Alto Adige, Bolzano,

USA 

 Platte (ort), South Dakota, Charles Mix County,

Österrike 

 Platte (kulle i Österrike), Steiermark, Graz Stadt, 

]
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar